Кубок Туреччини з футболу 2004–2005 — 43-й розіграш кубкового футбольного турніру в Туреччині. Титул здобув Галатасарай.

Календар

Перший раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 жовтня 2004

|}

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 грудня 2004

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 грудня 2004

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 грудня 2004

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 січня 2005

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 січня 2005

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 січня 2005

|}

1/4 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 березня 2005

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 березня 2005

|}

1/2 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 квітня 2005

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 квітня 2005

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Туреччини на soccerway 
 Кубок Туреччини на rsssf  

2004—2005
Туреччина
Туреччина
2004 у турецькому спорті
2005 у турецькому спорті